Bistra,  općina u Hrvatskoj, u Zagrebačkoj županiji.
 Donja Bistra, naselje u Općini Bistra
 Gornja Bistra, naselje u Općini Bistra
 NK Bistra
 Bistra (rijeka), rijeka u Podravini
 Bistra (planina), planina u Makedoniji
 Bistra (Alba, Rumunjska), grad u Rumunjskoj, županija Alba
 Bistra (Črna na Koroškem, Slovenija), naselje u općini Črna na Koroškem, Slovenija